Il doppio del torneo di tennis Aix-en-Provence Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thierry Ascione e Jean-François Bachelot che hanno battuto in finale Federico Browne e Rogier Wassen 6-4, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Harel Levy (quarti di finale)
 Federico Browne /  Rogier Wassen (finale)

 Jun Kato /  Thomas Shimada (semifinali)
 Johan Landsberg /  Robert Lindstedt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aix-en-Provence Challenger 2004